Голам Хоссейн Мазлуми (13 января 1950 — 19 ноября 2014), по прозвищу «Золотая Голова» — иранский футболист, тренер и футбольный администратор.

На протяжении своей карьеры он представлял три клуба: «Санат Нафт», «Эстегляль» и «Шахин Тегеран», а также молодёжную и основную сборную Ирана. За свою карьеру футболиста он забил 37 голов в сборной Ирана и в течение 12 лет был лучшим бомбардиром в истории команды, позже его рекорд побил Али Даеи. Он был лучшим бомбардиром Азиатских игр 1974 и Кубка Азии 1976. Он также тренировал свой бывший клуб «Эстегляль» с 1988 по 1989 год.

С 2011 по 2013 год он был президентом буширского «Шахина», а также почётным заместителем президента «Эстегляля». Он умер 19 ноября 2014 года, прожив более двух лет с диагнозом рак желудка.

Ранние годы 
Голам Хоссейн Мазлуми родился 13 января 1950 года в Абадане, Иран. Его младший брат — Парвиз — также был футболистом и тренером.

Карьера игрока

Клубная карьера 

Во время игры за «Эстегляль» он был одним из ключевых игроков. В 1969/70 сезоне он выиграл Азиатский клубный чемпионат, дважды становился чемпионом Ирана (в 1970/71 и 1974/75 сезоне) и занял второе место в 1973/74 сезоне. Мазлуми считается одним из лучших нападающих в истории сборной Ирана, о чём свидетельствует высокий показатель среднего числа голов на матч. Мазлуми хорошо умел завершать атаки и редко не реализовывал опасные голевые моменты.

В этот период он дважды становился лучшим бомбардиром иранской лиги: в 1973/74 и 1974/75 сезоне.

Он снова стал лучшим бомбардиром в 1976/77 сезоне, когда уже был одним из ключевых игроков столичного «Шахина», занявшего в том сезоне третье место. В 1978 году он вышел в отставку из-за травмы в возрасте 28 лет.

Международная карьера 

Он дебютировал за сборную Ирана в сентябре 1969 года в матче против Пакистана. В общей сложности он провёл 48 матчей и забил 37 голов за команду.

Мазлуми выиграл три крупных турнира с иранской сборной: Кубок Азии 1972, домашние Азиатские игры 1974, а также домашний Кубок Азии 1976, став одним из лучших бомбардиров. Он также участвовал в Олимпийских играх 1976 в Монреале, когда Иран дошёл до четвертьфинала.

Карьера тренера и дальнейшая жизнь 

После ухода со спорта в 1980 году Мазлуми стал главным тренером молодёжного состава «Эстегляля». В 1988 году он был назначен тренером первой команды, заменив Аббаса Разави. Под руководством Мазлуми «Эстегляль» занял третье место. Он покинул клуб после двух игр в своём втором сезоне, его заменил Мансур Пурхейдари. Позже он тренировал молодёжную сборную Ирана, «Эстеглаль Ахваз», «Мохавемат Тегеран», «Петрокими Тебриз» и «Пайам Мешхед».

Позже он стал менеджером команды «Эстегялль». 24 июля 2011 года он был избран на должность президента «Шахина», но 20 июля 2013 года подал в отставку из-за болезни. В 2012 году ему был поставлен диагноз рак желудка, и он умер 19 ноября 2014 года в больнице Наджа в Тегеране. Ему было 64 года и на момент его смерти он был заместителем президента «Эстегляля». После его смерти осталась жена, четверо детей и трое внуков.

Примечания

Ссылки 
 Gholam Hossein Mazloumi at TeamMelli.com

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Санат Нафт»
Игроки ФК «Эстегляль»
Футбольные тренеры Ирана